Накамура-хан (中村藩) — хан в Японії, у провінції Муцу.
 Накамура-хан (中村藩) — хан в Японії, у провінції Сінано.
 Накамура-хан (中村藩) — хан в Японії, у провінції Тоса.

Хани Японії